Araurima, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Araurima : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón ;
 Araurima : capitale de la paroisse civile d'Araurima, dans la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme